Jméno a příjmení Alois Kašpar nosí více osobností:

 Alois Kašpar (1871–1944) – český entomolog
 Alois Kašpar (1843–1913) – český pedagog, klasický filolog, archeolog, malíř a muzejní kurátor